Jürgen Walleneit (* 1968 in Köln) ist ein deutscher Unternehmer, Berater, Interim-Manager und Autor.

Werdegang und berufliche Tätigkeiten 
Nach seinem Fachabitur auf der Georg-Simon-Ohm Schule (Köln) studierte Walleneit von 1990 bis 1994 Maschinenbau an der Fachhochschule Köln und brach dieses Studium zu Gunsten seines Einstiegs in die Werbung ab. Als Mitarbeiter und späterer Inhaber diverser Kölner Werbeagentur verbrachte er insgesamt mehr als 20 Jahre in dieser Branche. 2015 wechselte er das Unternehmen und die Branche und ist seitdem als Digitalberater Inhaber einer Kölner Digitalberatung. Im Rahmen dieser Tätigkeit erhielt er spezielle, teils langjährigen Schulungen durch Google und wurde hier unter anderem zum Change Agent von 2016 bis 2017 ausgebildet. Seine Spezialgebiete sind Marketing und Innovationsmanagement.

Jürgen Walleneit gewann mit seinem Team im Jahr 2003 einen Red Dot Design Award, für herausragende Kommunikationsleistungen für die Marke Afri-Cola und 2019 einen German Brand Award für die Marke nexible.

Jürgen Walleneit ist Inhaber der KAUFKRAFT Digital GmbH und entwickelt unter dem Namen sono. ein Franchise System für italienische Feinkostgeschäfte.

Publikationen

Werke 
 Jürgen Walleneit, Andy Kulosa: Google Das für Dummies Wiley-VCH Dummies, August 2022, ISBN 978-3-527-71720-0
 Jürgen Walleneit, Sven Göth: Kompetenzen für das 21. Jahrhundert Eigenverlag, März 2020, ISBN 978-3-9821685-1-7

Fachzeitschriften (Auswahl) 
 Jürgen Walleneit: Google Mobilegeddon II In: Der Versandhausberater 5/2016

Online-Publikationen (Auswahl) 
 Jürgen Walleneit: Jeanette Seiffert – Surfen auf der Empörungswelle Beitrag für den Deutschlandfunk zum Thema Anonymität im Netz und Hass
 Jürgen Walleneit: Stephan Orth – "Bitte wenden Sie sich an Ihren Zugbegleiter" Spiegel Reise Erwähnung unter dem Pseudonym Walljet zum Thema Twitter Support der Deutschen Bahn

Weblinks 
 
 Unternehmensseite

Techniker
Autor
Unternehmer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1968
Mann